Leon Nowakowski – (1847–1918) przyrodnik, nauczyciel
 Leon Nowakowski – (1908–1944) – major, dowódca batalionu „Chrobry II”, powstaniec warszawski.
 Leon Nowakowski –  (1913–1939) – prezbiter katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Zobacz też 
 Wacław Leon Nowakowski – (1888–1962) aktor, reżyser